Amálie Sasko-Coburská (23. října 1848 – 6. května 1894) byla koburskou princeznou a sňatkem s Maxmiliánem Emanuelem vévodkyní v Bavorsku.

Život 
Amálie se narodila v Coburgu jako dcera Augusta Sasko-Kobursko-Gothajského a jeho manželky Klementiny Orleánské. Jejím nejmladším bratrem byl Ferdinand I. Bulharský.

Amálie byla už od dětství zamýšlenou nevěstou pro Leopolda Bavorského. Zamiloval se do ní však Maxmilián Emanuel, nejmladší syn Maxmiliána Josefa Bavorského a Ludoviky Bavorské, a svěřil se se svými city starší sestře Alžbětě, rakouské císařovně.

Císařovna se pevně rozhodla, že zajistí svému oblíbenému bratrovi štěstí. Pozvala Leopolda na delší návštěvu císařské rodiny, na níž byla také její teprve patnáctiletá dcera Gisela. Tam byl Leopold taktně uvědomen, že sňatkem s Giselou se spřízní s císařem Františkem Josefem. Pokušení stát se císařovým zetěm bylo příliš silné, než aby mu odolal, a tak se během několika dní Leopold s Giselou zasnoubil. Po uplynutí dostatečně dlouhé doby se mohlo přejít ke sňatku Amálie a Maxmiliána Emanuela. Svatba se konala 20. září 1875 ve městě Ebenthal, Dolní Rakousy, Rakousko-Uhersko.

Amálie a Maxmilián Emanuel spolu měli tři syny:

 Siegfried August Bavorský (10. července 1876 – 12. března 1952)
 Kryštof Josef Klemens Bavorský (22. dubna 1879 – 10. července 1963), ⚭ 1924 Anna Sibig (1874–1958)
 Luitpold Emanuel Bavorský (30. června 1890 – 16. ledna 1973)

Manželství bylo podle všeho velmi šťastné.

Tituly a oslovení 
 23. října 1848 – 20. září 1875: Její Jasnost princezna Amálie Sasko-Kobursko-Gothajská, vévodkyně saská
 20. září 1875 – 6. května 1894: Její Královská Výsost vévodkyně Amálie Bavorská, princezna sasko-kobursko-gothajská, vévodkyně saská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bavorské vévodkyně
Narození v roce 1848
Narození 23. října
Narození v Coburgu
Úmrtí v roce 1894
Úmrtí 6. května
Úmrtí v Mnichově
Ženy
Sasko-kobursko-gothajské princezny